Мацура — українське прізвище. Поширене також у чехів () і японців ().

 Мацура Степан Макарович — бандурист

Див. також 
 Мацуура
 Мацюра

Українські прізвища
Чеські прізвища
Японські прізвища